Juli bezeichnet:

 Juli, siebter Kalendermonat und als Heumonat bezeichnet
 Juli (Band), deutsche Musikgruppe
 Juli (Fußballspieler), Künstlername des andorranischen Fußballspielers Antonio Lima Sola
 Kurzform der Vornamen Juliane, Julia und Julian
 Juli (Peru), Stadt in Peru am Titicaca-See
 Juli (Midu), Gemeinde in der chinesischen Provinz Yunnan
 Prälatur Juli, im Süden Perus gelegene römisch-katholische Prälatur
 Juli (Vorname)

Siehe auch:
 July, Familienname
 Julie (Begriffsklärung)
 Im Juli, deutscher Spielfilm (2000)
 JuLis, liberale Jugendorganisationen (Junge Liberale)
 Yuli